Nevermann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Nevermann (1902–1982), deutscher Ethnologe und Ozeanist
 Jan Nevermann (1935–2018), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Pinneberg
 Knut Nevermann (* 1944), deutscher Jurist und Politiker (SPD), Staatssekretär in Sachsen und Berlin
 Paul Nevermann  (1902–1979), deutscher Politiker (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg